Gubacsi Zsófia (Budapest, 1981. április 6.) magyar teniszezőnő.

Pályafutása során egy egyéni és egy páros WTA-tornát nyert, emellett hat egyéni és nyolc páros ITF-tornán végzett az első helyen. Grand Slam-tornán a legjobb egyéni eredményét a 2001-es Roland Garroson érte el, amikor a selejtezőből indulva bejutott a legjobb 32 közé, és Serena Williamstől kapott ki. Utoljára a 2007-es US Open selejtezőjében indult versenyen. Párosban a legjobb Grand Slam-eredménye a 2003-as Australian Openen elért 3. kör.

Legjobb világranglista helyezése a 76. hely, amelyet 2002. április 29-én ért el, párosban a 93. hely 2003. január 27-én.

1998–2007 között 25 alkalommal játszott Magyarország Fed-kupa-válogatottjában.

2009-ben férjhez ment. Jelenleg egy teniszklubot működtet, ahol gyerekekkel foglalkozik.

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmek (1)

Páros

Győzelmek (1)

Elveszített döntői (2)

ITF döntői

Egyéni: 15 (6-9)

Páros: 19 (8–11)

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 

Gubacsi Zsófi Tenisz Klub - Sport Egyesület

1981-ben született személyek
Budapesten született személyek
Élő személyek
Magyar női teniszezők